Pablo Fuster va ser un compositor i monjo jerònim de Mataró (Barcelona) dels segles XVII i XVIII. Barbieri va realitzar una petita biografia d'ell en la qual l'anomenava "compositor de cant d'orgue" i sobre el qual va afegir que vivia en el monestir de La Murta de Barcelona. Va ser un bon llatí, filòsof, teòleg i "excel·lent compositor d'orgue, pràctic en aquest i en instruments de corda ... Havia estat mestre de capella ja en algunes comunitats i catedrals i de tan agut i clar enginy que aconseguia tot el que es proposava".

Bibliografia 
 Emilio, C. (2023). Diccionario de la musica espanola e hispanoamericana / Dictionary of Spanish and Latin American music: Faura - Guataca: 5. Grupo Anaya Comercial.

Compositors catalans